

Sigle 
Eagle Station Pallasites – un sottotipo di pallasiti, che prende il nome dal meteorite di Eagle Station
Eastern State Penitentiary – antico carcere di Filadelfia (USA)
Electric Sound Products – marchio di strumenti musicali
Electronic Stability Program o Elektronisches Stabilitätsprogramm – nome commerciale del Controllo elettronico della stabilità per gli autoveicoli
ElectroStatic Precipitator – Precipitatore elettrostatico (Sistema di rimozione del particolato)
Encapsulating Security Payload – protocollo di IPsec
Enhanced service provider – operatore di telefonia mobile in mezzo tra il classico e il virtuale
ESordienti Provinciale – categoria calcistica giovanile
Extra-sensory perception – percezione extrasensoriale
Extended Stack Pointer – un particolare registro della CPU nelle architetture x86.

Cinema
ESP - Fenomeni paranormali (Grave Encounters) – film del 2011 diretto dai The Vicious Brothers
ESP² - Fenomeni paranormali (Grave Encounters 2) – film del 2013 diretto da John Poliquin, sequel del precedente

Televisione 
ESP – sceneggiato televisivo italiano del 1973, regia di Daniele D'Anza

Codici 
ESP – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Spagna
ESP – vecchio codice valutario ISO 4217 della Peseta spagnola (sostituita dall'Euro), ex valuta della Spagna

Musica 
ESP – marchio produttore di strumenti musicali
ESP – gruppo heavy metal fondato dal batterista dei KISS Eric Singer
ESP – primo gruppo di Ginevra Di Marco
E.S.P. – album di Miles Davis del 1965
E.S.P. – album dei Bee Gees del 1987
E.S.P. – singolo dei Bee Gees del 1987
E.S.P. – singolo dei Deee-Lite del 1991
ESP – album dei The System del 2000
ESP – album di Patrick Moraz del 2003

Fumetto 
 ESP – fumetto italiano creato nel 1995 da Michelangelo La Neve

Gioco 
ESP – abbreviazione di punti esperienza è un termine che indica l'avanzamento del livello di abilità in un gioco di ruolo o di un giocatore in un videogioco.